C. Aubrey Smith (1863–1948) – brytyjski aktor i krykiecista
 Aubrey Smith (1872–1957) – brytyjski admirał
 Aubrey Smith – amerykański strzelec
 Aubrey Smith (ur. 1988) – jamajski lekkoatleta